Сан Хосе де лас Адхунтас има више значења:

 Сан Хосе де лас Адхунтас (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де лас Адхунтас (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику